Gai Arenni (Caius Arennius) fou tribú del poble el 210 aC juntament amb Lluci Arenni
 Lluci Arenni, fou tribú del poble